Příjmení Křístek nese více různých osobností:
 Josef Křístek (1919–2016) – český válečný veterán
 Milan Křístek (* 1969) – český manažer a kybernetik
 Rudolf Křístek (1926–2006) – český válečný veterán a politický vězeň
 Václav Křístek – více nositelů
 Vladimír Křístek (1938–2020) – český stavební inženýr, vědecký pracovník a profesor na ČVUT

Podobné názvy 
 Kristek